Nexus 7 steht für folgende Tablets:

 Nexus 7 (2012)
 Nexus 7 (2013)